La Treća hrvatska nogometna liga 1999-00, conosciuta anche come 3.HNL 1999-00, è stata la 9ª edizione della  terza serie del campionato di calcio croato. Le 80 squadre erano divise in 5 gironi su base geografica.

Girone Ovest

Girone Centro

Girone Nord

Girone Est

Girone Sud

Note

Voci correlate 
Prva Liga 1999-00
Druga Liga 1999-00
Hrvatski nogometni kup 1999-2000

Collegamenti esterni 

1999
Calcio nel 1999
Calcio nel 2000